Louise Carrin, née à Cahors, est une réalisatrice française.

Biographie 

Née le  1986 à Cahors, Louise Carrin a commencé sa carrière en tant que mannequin à Milan à l'âge de . Elle obtient un diplôme en art vidéo et photographie à l'école des beaux-arts de Lyon en 2008puis un master en cinéma à l'École cantonale d'art de Lausanne (ECAL, Haute École spécialisée de Suisse occidentale). 

En 2010, elle réalise un court-métrage, dans le cadre de son projet de diplôme à l'ECAL, Tape Amanda! Tape!, sélectionné au festival de Winterthur, puis en 2013, Les Papillons noirs, un moyen-métrage documentaire qui est sélectionné à Visions du réel 2013 & aux États généraux du film documentaire de Lussas 2014 et sort en salle en Suisse en . Le film est présenté par l'auteure aux Mardis du doc à l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel de Nancy en décembre 2016.

En 2016, elle réalise Venusia, un moyen-métrage documentaire. Le film est sélectionné dans de nombreux festivals dont le Festival international du court métrage d'Oberhausen, le Festival du nouveau cinéma de Montréal, le Festival Côté court de Pantin, le , le Festival Message To Man à Saint-Pétersbourg, le Festival international de films de Saint Louis ou encore le Festival international du film de Vilnius. En novembre 2016 Venusia est projeté dans le cadre du Flaherty NYC Fall.

Venusia remporte le Grand Prix 2016 du Festival international du court métrage d'Oberhausen. 

En 2018 elle crée l'association Les films Du Causse avec laquelle elle produit le film de son frère, Jules Carrin, Chienne de vie.

En 2019, avec Venusia, elle participe à l'exposition collective internationale Red Umbrella Struggles au Edith-Russ-Haus for Media Art à Oldenburg du 18 avril au 23 juin 2019.

En 2022, elle réalise La Cour des grands, un long-métrage docu-fiction. Le film est diffusé au festival Visions du réel à Nyon en première mondiale le 8 avril 2022.

Graffitis et musique 
Entre 2006 et 2014 elle est active comme graffeuse sous le pseudonyme de Lweez, elle peint souvent à Toulouse avec Sween4.

Elle est également active dans le monde de la musique et publie en 2022 une série de freestyle rap sur Spotify & SoundCloud, intitulée Banana Part, elle utilise également le pseudonyme de Lweez.

Filmographie

Réalisation 
 2009 : Juliette (Documentaire, 13 min)
 2010 : Tape Amanda! Tape! (Documentaire, 18 min)
 2013 : Les Papillons noirs ( Black Butterflies) (Documentaire, 55 min)
 2016 : Venusia (Documentaire, 35 min)
 2022 : La Cour des grands ( Big Boy) (Documentaire, 61 min)

Production 
 2018 : Chienne de vie ( Life is a bitch), réalisé par Jules Carrin, sélection AISFF (Asiana International Short Film Festival, Corée du Sud, 2019)

Distinctions 
 2016 : Grand Prix du Festival international du court métrage d'Oberhausen pour Venusia
 2016 : 1er Prix du Montreal Underground Film Festival, MUFF, pour Venusia
 2016 : Prix du moyen-métrage au Riga International Short Film Festival 2016 pour Venusia

Discographie

Singles 
 Banana Part.1 (Dogana)
 Banana Part.2 (Razzia)
 Banana Part.3 (Perché)
 Banana Part.4 (Jkiff)
 Banana Part.5 (Baby Baby)
 Banana Part.6 (ça bam bam bam)
 Banana Part.7 (Bandita)
 Banana Part.8 (Ça benz benz benz)
 Banana Part.9 (Doli)
 Banana Part.10 (Toulouse Barça)
 Banana Part.11 (Champagne Smirnoff Vodka)
 Banana Part.12 (Ca Ratata)

Références

Bibliographie

Annexes

Articles connexes 
 Swiss Films

Liens externes 

Naissance en novembre 1986
Naissance à Cahors
Réalisatrice française
Productrice française de cinéma
Rappeuse française
Vidéaste
Élève de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
Graffeur français
Graffiti-artist
Femme street artiste
Artiste contemporain français